Blakes ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blakes (Florida), im Hillsborough County
 Blakes (Illinois), im LaSalle County
 Blakes (Pennsylvania), im Tioga County
 Blakes (Virginia), im Mathews County
 Blakes Addition, im Sabine Parish, Louisiana
 Blakes Landing, im Marin County, Kalifornien

Sonstiges:
 Blakes Mikrofon
 Blakes Creek, Fließgewässer im Kanawha County, West Virginia
 Blakes Pond, See im Morrow County, Oregon
 Blakes Wonder Placer Mine, Mine im Chaffee County, Colorado

Siehe auch:
 Blake